Сыпу́чее те́ло — одна из разновидностей сплошной среды, состоящая из множества отдельных макроскопических твёрдых частиц, теряющих механическую энергию при контактном взаимодействии друг с другом.

Физика сыпучего тела относится к физике мягкого вещества и рассматривает вопросы статики и динамики сыпучих сред. На практике это может касаться случаев песка, грунтов, зерна, цемента и т. д.

Также рассматриваются свойства сыпучих тел и их напряжённое состояние.

В практическом плане это позволяет производить расчеты:
 оснований сооружений на прочность,
 откосов на устойчивость,
 определение давления сыпучего тела:
 на подпорные стены,
 на стенки хранилищ,
 на заглубленные сооружения и др. вопросы.

Для облегчения проведения практических расчетов используются вспомогательные таблицы и графики.

Литература

Ссылки 
 Погружение в сыпучий песок.

Физика сплошных сред
Физика мягкого вещества